A Jeruzsálemi Szent János Ispotályos Lovagrend (1530-tól máltai lovagrend) nagymestereinek listája a következő:

Jegyzetek

Történelmi témájú listák
Johannita nagymesterek